Pradolongo puede referirse a:
Pradolongo (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega.
Pradolongo (película), película de Ignacio Vilar, 2008.